kraken (geluid), het produceren van een bepaald geluid
 kraken, zie manuele therapie en chiropraxie

 kraken, openen of inbreken
 inbraak, inbreken in gebruikte gebouwen
 kraken (voorwerpen), breken of openen (kraken van een fles)
 kraken (computer), inbreken in een computer.
 kraken (onroerend goed), het in gebruik nemen van ruimten zoals leegstaande panden, terreinen of woonboten zonder toestemming van rechthebbenden

 kraken (mythisch wezen), een fabeldier
 Kraken (Pirates of the Caribbean), een fictief zeemonster uit de film Pirates of the Caribbean
 Kraken (SeaWorld Orlando), een vliegende achtbaan in attractiepark SeaWorld Orlando

 Kraken (band), een Colombiaanse rockband
 kraken (kaartspel), een variant van klaverjassen
 kraken (scheikunde), een chemisch proces, met name voor de verwerking van aardolie

Zie ook 
 kraak (doorverwijspagina)